Die AIG Japan Open Tennis Championships 2007 waren ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Tokio. Es war als Turnier der Tier-III-Kategorie Teil der WTA Tour 2007. Das Turnier fand vom 1. bis 7. Oktober 2007 statt.

Im Einzel gewann Virginie Razzano gegen Venus Williams mit 4:6, 7:67 und 6:4. Im Doppel gewann die Paarung Sun Tiantian / Yan Zi mit 1:6, 6:2 und [10:6] gegen Chuang Chia-jung / Vania King.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2007
Tennisturnier in Kōtō